Kastor (zvijezda), zvijezda u zviježđu Blizanci
 Kastor, lik iz grčke mitologije: vidi Kastor i Poluks

Vidi i Castor, latinski izvornik riječi Kastor.